Sitio de Jerusalén, saqueo de Jerusalén o batalla de Jerusalén, puede hacer referencia a alguno de los muchos asedios sufridos por la ciudad de Jerusalén en distintas épocas:

 El sitio de Jebús (1010 a. C.), por el Rey David según la narrativa bíblica.
 El saqueo de Jerusalén (925 a. C.), por el faraón Shishak, según la narrativa bíblica.
 El sitio de Jerusalén (701 a. C.) por Senaquerib, combatiendo una revuelta contra el Imperio neoasirio.
 El sitio de Jerusalén (597 a. C.) por Nabucodonosor II, quien aplastó la rebelión del Reino de Judá, capturó al rey Joaquim y lo llevó prisionero a Babilionia.
 El sitio de Jerusalén (587 a. C.) por Nabucodonosor II, quien evitó el intento del faraón Apries de invadír Judá. Destruyó la ciudad y el Primer Templo y deportó a los ciudadanos más prominentes a Babilionia.
 El sitio de Jerusalén (63 a. C.) por Pompeyo, que intervino en la guerra civil asmonea.
 El sitio de Jerusalén (37 a. C.) por Herodes I el Grande y sus aliados romanos frente a los asmoneos.
 El sitio de Jerusalén (70) por Tito, que puso fin a la primera guerra judía.
 El sitio de Jerusalén (614) por Shahrbaraz (general sasánida), parte de las guerras entre el Imperio bizantino y Persia.
 El sitio de Jerusalén (637) por el Califa Omar, que capturó la ciudad de manos del Imperio bizantino.
 El sitio de Jerusalén (1099) por los cruzados, que puso fin a la Primera Cruzada.
 El sitio de Jerusalén (1187) por Saladino, que finalizaría con la reconquista de la ciudad por los musulmanes.
 El sitio de Jerusalén (1244), que finalizaría con la captura de la ciudad por los jorezmos de manos de los cristianos (a quienes se les había devuelto en virtud de un tratado anterior).
 El sitio de Jerusalén (1834), durante la revuelta de Palestina contra el dominio otomano.
 La batalla de Jerusalén (1917), en la que el general británico Edmund Allenby, tomó la ciudad de manos del Imperio Otomano.
 La batalla de Jerusalén (1948), entre Israel y Jordania.